Слепян — еврейская фамилия.
 Слепян, Александр Сергеевич (1893—1973) — участник Первой мировой войны, награждённый четырьмя георгиевскими крестами и золотой медалью «За храбрость», в Гражданскую войну — красный военлёт, награждённый орденом Красного Знамени.
 
 Слепян, Дориана Филипповна (1902—1972) — актриса, режиссёр, драматург.
 Слепян, Сергей Николаевич (Израиль Иосифович, 1852—1912) — российский священник и благотворитель.
 Слепян, Эрик Иосифович (1931—2021) — российский эколог, доктор биологических наук, профессор.
 Слепян, Эсфирь Иосифовна (1869—1919) — художница, книжный иллюстратор и переводчица, известная под псевдонимом «Ира Ян».